Вожжи:
 Вожжи — элемент сбруи

Топоним 
 Вожжи — деревня, Тетюшский район, Татарстан, Россия